

События 
 Консулы Флавий Евсевий и Флавий Ипатий.
 Юлианом восстановлены семь римских пограничных городов. Он вновь переправился через Рейн против ещё не покорившихся царей, разорил их землю. Цари запросили пощады и Юлиан заключил мир.
 359—363 — Война Рима с Империей Сасанидов.
 Скифопольский процесс — судебный процесс по обвинению ряда лиц в государственной измене, произошедший в городе Скифополь (Палестина).
 Начало очередной войны Рима с Империей Сасанидов из-за Армении и Месопотамии. Военные действия в Северной Месопотамии и на востоке Малой Азии. Констанций отправился в Константинополь.
 Осада Амиды.
 Чума во время осады Амиды персами.
 359 — Епископ Антиохии Анний.
22 мая — Собор в Сирмиуме. Принято выражение «подобен во всём» (Сын Отцу).
 Собор в Кесарии: Акакий обвиняет Кирилла в продаже сокровищ церкви для бедных, собор сместил Кирилла.
 Сентябрь — Синод христианской церкви в Селевкии Трахеотис (Киликия). Сын признавался «подобным». Восстановил в звании Кирилла Иерусалимского и Гилари из Пуатье.
 Образование орды Жужаней.

Скончались 

 Евсевий Эмесский (около 300 — около 359).